Primera División de Chile 1955 var den chilenska högstaligan i fotboll för säsongen 1955, som slutade med att Palestino vann för första gången. De regerande mästarna, Universidad Católica, flyttades ner.

Grundserien

Mästerskapsserien

Total tabell

Nedflyttningsserien

Total tabell

Universidad Católica flyttades ner inför säsongen 1956.

Referenser 
 RSSSF Chile 1955

1955 i Chile
Fotbollssäsongen 1955
Fotboll i Chile
Primera División de Chile